Reeder Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Reeder Township (Kansas)
 Reeder Township (Michigan)
 Reeder Township (North Dakota)